Gérard Jugnot (né en 1951), acteur, réalisateur, scénariste et producteur français ;
Arthur Jugnot (né en 1980), acteur français, fils de Gérard Jugnot.

Lien externe
 

Patronyme français